Detta är en lista över de 294 kommunerna i departementet Haute-Savoie i Frankrike.

Haute-Sav
Kommuner Haute-Sa